Patagón (o patagones) puede referirse a:

 El pueblo patagón (o aonikenk), un pueblo de la Patagonia.
 El idioma patagón, el idioma de un pueblo indígena de la cuenca del Marañón sin relación alguna con el pueblo anterior.
 Los patagones, los habitantes de la Patagonia, especialmente los de las regiones de Aysén y de Magallanes, en Chile, y de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en Argentina.
 El tanque Patagón, un tanque ligero desarrollado en Argentina a principios de la década de 2000.
 El patagón, uno de los nombres vulgares del ave Ochetorhynchus phoenicurus.
 La leyenda de los gigantes patagónicos.
 El banco Patagon Internet Bank (hoy Openbank).
 El personaje Patagón del antiguo libro de caballerías español Primaleón.

Enlaces externos